Giochi della XXVIII Olimpiade – competizione sportiva svoltasi ad Atene dal 13 agosto al 29 agosto 2004
 XII Giochi Paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi ad Atene dal 17 settembre al 28 settembre 2004